Wetherbee se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Kenneth Wetherbee
 Richard Wetherbee